Bāsht kan syfta på följande platser:

Iran 

 Bāsht (kommunhuvudort i Iran), Kohgiluyeh och Buyer Ahmad, 
 Shahrestān-e Bāsht, kommun, Kohgiluyeh och Buyer Ahmad, 

Robotskapade Iranförgreningar